A 3ª edição do Campeonato Africano Júnior de Atletismo foi organizado pela Confederação Africana de Atletismo no período de 21 a 23 de agosto de 1997, em Ibadan na Nigéria. Foram disputadas 43 provas.

Medalhistas

Masculino

Feminino

Ligações externas 
  Site da Confederação Africana de Atletismo (CAA)

1997
África
1997 na Nigéria
África